Цвет пунцóвый, или пунцóвый цвет — одно из названий красного цвета. Происходит от  «светло-красный», которое в свою очередь заимствовано из  «ярко-красный; цвет красного мака». Соответственно, пунцовый — это классический яркий и относительно светлый красный цвет. Также это один из оттенков крови и зари, цвет кумача.

Близкие цвета и оттенки:

Примечания